Veliki prasak
Big Bang, naziv više glazbenih sastava
Big Bang, naziv albuma više glazbenih sastava
Big Bang, naziv skladba više glazbenih sastava